Lzop — это свободное программное обеспечение для сжатия файлов, которое использует алгоритм LZO. Программа является свободным программным обеспечением и распространяется под лицензией GNU General Public License.

Цель создания 
Lzop был разработан в следующих целях:
 высокая скорость работы (как при компрессии, так и декомпрессии);
 возможность использовать вместо gzip;
 портативность.

Отличия от GZIP 
Основные различия между Lzop и GZIP заключаются в следующем:
 не удаляет исходные файлы. Эта опция установлена по умолчанию;
 файлы, сжатые с помощью lzop, будут иметь расширение '.lzo';
 скорость сжатия и распаковки намного выше, чем у gzip, но степень сжатия ниже.

См. также 
 bzip2
 gzip
 zip
 zlib
 LZ4

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Lzop
 Официальный сайт автора Lzop

Свободные архиваторы
Форматы архивов
Сжатие данных
Алгоритмы сжатия без потерь
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL